De plaatsen:
Hambach an der Weinstraße, een stadsdeel van Neustadt an der Weinstraße in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hambach (bij Diez), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hambach (Coburg), een stadsdeel van Coburg in de Duitse deelstaat Beieren
Hambach (Dittelbrunn), een plaats in de gemeente Dittelbrunn in de deelstaat Beieren
Hambach (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Hambach (Niederzier), een plaats in de gemeente Niederzier in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hambach (Taunusstein), een plaats in de gemeente Taunusstein in de deelstaat Hessen
Ober-Hambach, een plaats in de gemeente Heppenheim in de deelstaat Hessen
Unter-Hambach, een plaats in de gemeente Heppenheim in de deelstaat Hessen

Overig:
Hambach (bruinkoolmijn), een bruinkoolmijn in Duitsland